Eichthal ist ein Familien- und ein Ortsname:

Familienname:
 Eichthal (Adelsgeschlecht)
 David von Eichthal (1775–1850), deutscher Industrieller
 Eugène d’Eichthal (1844–1936), französischer Ökonom, Soziologe und Dichter
 Karl von Eichthal (1813–1880), königlich-bayerischer Hofbankier 
 Rudolf von Eichthal (1877–1974), österreichischer Offizier, Schriftsteller und Musiker
 Simon von Eichthal (1787–1854), königlich-bayerischer Hofbankier

Ortsname:
 Gut Eichthal, Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Eichthal (Gammelby), Gut bei Gammelby, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Deutschland
 Eichthal, Kreis Hohensalza, Provinz Posen, jetzt: Chrząstowo (Gniewkowo), Powiat Inowrocławski, Woiwodschaft Kujawien.Pommern, Polen
 Eichthal, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Dębówko (Szczytno), Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Eichthal, deutscher Namen von Hrastnik, Slowenien

Siehe auch:
 Eichtal
 Aichtal
 Eichenthal

fr:Eichthal